Riveris (gemeente), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Riveris (rivier), een rivier in Duitsland